Opera Rara – festiwal muzyczny w Krakowie
 Opera Rara – brytyjska wytwórnia płytowa